Военные оккупации Доминиканской Республики произошли несколько раз, в том числе:
 Испанская оккупация Доминиканской Республики, с 1861 по 1865 год
 Первая американская оккупация Доминиканской Республики
 Оккупация Доминиканской Республики войсками США (1965—1966)